Ешленд (округ, Огайо)
 Ешленд (округ, Вісконсин)